В списъка на реките в България по дължина са включени всичките 96 реки протичащи по територията на страната, от които 33 над 100 км и 63 реки с дължина между 50 и 99 км.

Списъкът е съставен в низходящ ред по дължината на реките, които са приети за такива в официалните източници. С удебелен шрифт в 5-а колонка са показани дължините на всички реки 88 на брой, на които на територията на България, дължината им е над 50 км. Пример: Река Марица е на 2-ро място в списъка с дължина от 472 км, но на територията на България дължината ѝ е 322 км, която ѝ отрежда 4-то място по дължина сред реките на България, след тези на Дунав (471 км), Искър (368 км) и Тунджа (350 км).

Интересно е положението при река Камчия. Дължината на самата река Камчия е едва 46 км, но официалната ѝ дължина е 245 км, заедно с лявата съставяща я река Голяма Камчия (Тича). Така Камчия заема 8-о място по дължина сред българските реки. В списъка е показана и неофициалната ѝ дължина заедно с другата (дясна) съставяща я река Луда Камчия, като с нея дължината ѝ е още по-голяма — 247 км. Неофициалните дължини са показани с курсивен шрифт. Аналогично е положението и с още множество български реки (Искър с Бели Искър, Вит с Бели Вит, Осъм с Бели Осъм, Места с Черна Места и др.), но за тези и други подобни реки неофициалните им дължини не са включени в списъка, а само официално приетите.

Вижте също 
 Списък на реките в България
 Списък на реките в България по водосборни басейни

Източници 

 
 Реки в България.

Реки в България